Hrabstwo Santa Barbara – hrabstwo w Kalifornii (USA) z siedzibą w Santa Barbara, a największym miastem jest Santa Maria. Hrabstwo zostało założone w 1850 roku.

Miasta 
 Buellton
 Carpinteria
 Goleta
 Guadalupe
 Lompoc
 Santa Barbara
 Santa Maria
 Solvang

CDP 
 Ballard
 Casmalia
 Cuyama
 Garey
 Isla Vista
 Los Alamos
 Los Olivos
 Mission Canyon
 Mission Hills
 Montecito
 New Cuyama
 Orcutt
 Santa Ynez
 Sisquoc
 Summerland
 Toro Canyon
 Vandenberg Village

Sąsiednie hrabstwa 
 Hrabstwo San Luis Obispo
 Hrabstwo Kern
 Hrabstwo Ventura

 
Hrabstwa w stanie Kalifornia
Hrabstwa Stanów Zjednoczonych powstałe w 1850